Chris Foy (acteur), een Australisch acteur
 Chris Foy (scheidsrechter), een Engels voetbalscheidsrechter